Sterki es un apodo masculino de origen escandinavo, muy popular en la Era vikinga, que significa «fuerte» o «forzudo». Puede referirse a:

 Ormur hinn sterki Stórólfsson
 Þórólfur hinn sterki Skólmsson
 Ari Þorgilsson sterki
 Þorfinnur sterki